Deusdedith Pereira Matos (Rio de Janeiro, 1910 – Rio de Janeiro, 12 de junho de 1966) foi um compositor brasileiro. Foi grande parceiro musical do Zé Keti.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba